Ана Невил (11. јун 1456 - 16. март 1485) била је енглеска краљица, односно супруга краља Ричарда III.

Биографија 
Ана је рођена 1456. године као ћерка Ричарда Невила и Ане од Невила. Верила се за сина Маргарете Анжујске, Едварда од Вестминстера. Венчање Едварда и Ане одржано је 13. децембра 1470. године. Међутим, већ следеће године Едвард гине у бици код Тевкесберија у Рату ружа, а Маргарета и Ана бивају заробљене. На почетку је била заточена у Ковентрију, а потом у кући војводе од Клеренса у Лондону. Војвода од Клеренса био је Ричард (будући краљ) који је одлучио да ожени Ану. Венчање је одржано 12. јула 1472. године у Вестминстерској опатији. Ана је добила титулу војвоткиње од Глостера. Око 1473. године родили су свог јединог сина, Едварда, принца Велса. Ричард и Ана су се домогли енглеског престола 1483. године. Ана је владала две године након чега је умрла од туберкулозе. Сахрањена је у Вестминстерској опатији.

Породично стабло

Извори 

 

Рођени 1456.
Умрли 1485.
Енглеске краљице
Династија Јорк